El nombre de Baíllo puede referirse a varias localidades:
 Baíllo (Merindad de Cuesta-Urria), localidad del municipio de Merindad de Cuesta-Urria, provincia de Burgos.
 Baíllo (Truchas), localidad del municipio de Truchas, provincia de León.